Název Petrovka má více významů:

příjmení
 Vladimír Petrovka (* 1965) – československý lední hokejista, reprezentant

horská bouda
 Petrova bouda – (nazývaná také Petrovka) – horská bouda v katastrálním území Špindlerův Mlýn v Krkonoších

přírodní rezervace
 Petrovka (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v okresech Plzeň-město a Plzeň-sever

studánka 
 Studánka Petrovka – studánka na severním okraji Plzně

vodní tok
 Petrovka (potok) – pravostranný přítok Machnáče na Slovensku v okrese Trenčín

vrch
 Petrovka (vrch) – vrch (942 m n. m.) na Slovensku v pohoří Oravská Magura

Podobný název 
 Petrůvka
 Petrov
 Petrovička